Fangnetz bezeichnet
 ein Netz in der Fischerei, siehe Fischerei#Netzfischerei
 ein Bugnetz von Segelschiffen
 ein Wurfnetz bei Gladiatorenkämpfen, siehe Retiarius
 ein Schutznetz am Rande der Piste zum Auffangen gestürzter Athleten im alpinen Skirennsport